A Nitókrisz a Neithiqret (nỉ.t-ỉqr.t) ókori egyiptomi név név görögös formája; jelentése: „Neith tökéletes”.

Ismert viselői:
 Nitókrisz, a VI. dinasztia legendás fáraója
 I. Nitókrisz, magas rangú papnő a XXV. dinasztia idején
 II. Nitókrisz, Anhnesznoferibré papnő kijelölt örököse

Hérodotosz egy Nitókrisz nevű babiloni királynőt is említ.

Források

Ókori egyiptomi nevek